Ricardo Rodríguez (1942–1962) – meksykański kierowca wyścigowy
 Ricardo Rodríguez (ur. 1974) – hiszpański trener piłkarski
 Ricardo Rodríguez Araya (ur. 1992) – szwajcarski piłkarz